Мик Дже́ксон ():
 Мик Джексон (род. 1943) — британский режиссёр.
  (род. 1947) — британский певец и автор песен.
 Мик Джексон (род. 1960) — британский писатель.